План де Гвадалупе има више значења:

 План де Гвадалупе, Ла Делфина (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 План де Гвадалупе, Анексо Санта Елена (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Гвадалупе (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Гвадалупе (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Гвадалупе (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 План де Гвадалупе (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Гвадалупе (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Гвадалупе (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 План де Гвадалупе (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 План де Гвадалупе (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 План де Гвадалупе, Лас Игванас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План де Гвадалупе (Сан Херонимо Текоатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Гвадалупе (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Гвадалупе, Ранчо де Гвадалупе (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Гвадалупе (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Гвадалупе (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Гвадалупе (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Гвадалупе, Барио дел Пењон (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Гвадалупе (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План де Гвадалупе (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План де Гвадалупе (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 План де Гвадалупе, Ел Гвапаке (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 План де Гвадалупе (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе, Габријел Леал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе, Енрике Ернандез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Гвадалупе (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику